Миддот (Мидот; ; буквально — «меры»; мн. ч. от «מדה» = «мера», «правило») — слово еврейского происхождения.

 Трактат «Миддот» — трактат Мишны из отдела Кодашим, посвящённый внутреннему устройству и размерам Храма.
  — методы толкования; логические формулы (правила) талмудической герменевтики.
 «Шелош-Эсре Миддот» («13 атрибутов милости»; «13 путей проявления милосердия Всевышнего») — представление о 13-ти различных формах милости, посредством которых Господь управляет миром, перечисленных в .

См. также 
 Интерпункт (англ. middot)

Примечания